Miejscowości w Polsce:
 Młodynie Dolne
 Młodynie Górne